Emile Francis, dit , (né le  à North Battleford, en Saskatchewan, au Canada et mort le  à West Palm Beach en Floride) est un joueur de hockey sur glace canadien, un entraîneur puis un directeur général pour les Rangers de New York dans la Ligue nationale de hockey (LNH). Il est le père de l'ancien joueur de hockey de la LNH, Bob Francis.

Carrière 
Francis débute dans la LNH avec les Black Hawks de Chicago en 1947. De 1948 à 1952, il est le gardien remplaçant des Rangers de New York. Il termine sa carrière avec plusieurs équipes différentes dans les ligues mineures dont la Ligue américaine de hockey (LAH) et dans la  (WHL) dont les Canucks de Vancouver.

Francis devient ensuite l'entraîneur des Guelph Royals de l'Association de hockey de l'Ontario (aujourd'hui Ligue de hockey de l'Ontario) avant de commencer sa carrière d'entraîneur chef avec les Rangers de 1965 à 1975.

Francis meurt le 19 février 2022 à l'âge de 95 ans à West Palm Beach en Floride.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Joueur 

| 1941-1942 || Beavers de North Battleford ||  || 4 || 0 || 4 || 0 || 240 || 34 || 8,5 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1942-1943 || Beavers de North Battleford || N-SJHL || 8 ||  ||  ||  || 480 || 59 || 7,37 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1943-1944 || Falcons de Philadelphie || EAHL || 14 ||  ||  ||  || 840 || 78 || 5,57 ||  || 0 ||  || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1944-1945 || Lions de Washington || EAHL || 36 ||  ||  ||  ||  || 243 || 6,75 ||  || 0 || 0 || 8 || 1 || 6 || 479 || 57 || 7,12 ||  || 0 || 
|-
| 1945-1946 || Canucks de Moose Jaw ||  || 18 || 18 || 0 || 0 ||  || 55 || 3,06 ||  || 0 ||  || 4 || 4 || 0 || 240 || 8 || 2 ||  || 1 || 
|-
| 1945-1946 || Capitals de Regina ||  || 1 ||  ||  ||  || 60 || 5 || 5 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1945-1946 || Canucks de Moose Jaw || M-Cup || 8 || 4 || 4 || 0 || 480 || 38 || 4,75 ||  || 0 ||  || 8 || 4 || 4 || 480 || 38 || 4,75 ||  || 0 || 
|-
| 1946-1947 || Black Hawks de Chicago || LNH || 19 || 6 || 12 || 1 ||  || 104 || 5,47 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1946-1947 || Capitals de Regina || WCSHL || 32 ||  ||  ||  ||  || 148 || 4,63 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1947-1948 || Black Hawks de Chicago || LNH || 54 || 18 || 31 || 5 ||  || 183 || 3,39 ||  || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1947-1948 || Pla-Mors de Kansas City || USHL || 7 || 3 || 2 || 2 || 420 || 24 || 3,42 ||  || 1 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1948-1949 || Rangers de New York || LNH || 2 || 2 || 0 || 0 || 120 || 4 || 2 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1948-1949 || Ramblers de New Haven || LAH || 49 || 15 || 27 || 7 ||  || 203 || 4,14 ||  || 4 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1949-1950 || Rangers de New York || LNH || 1 || 0 || 1 || 0 || 60 || 8 || 8 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1949-1950 || Ramblers de New Haven || LAH || 68 || 22 || 36 || 10 ||  || 246 || 3,62 ||  || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1950-1951 || Rangers de New York || LNH || 5 || 1 || 1 || 2 || 260 || 14 || 3,23 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1950-1951 || Mohawks de Cincinnati || LAH || 53 || 20 || 26 || 7 ||  || 167 || 3,05 ||  || 2 || 17 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1951-1952 || Rangers de New York || LNH || 14 || 4 || 7 || 3 || 840 || 42 || 3 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1951-1952 || Mohawks de Cincinnati || LAH || 51 || 24 || 22 || 5 ||  || 162 || 3,08 ||  || 4 || 10 || 6 || 3 || 3 || 360 || 18 || 3 ||  || 0 || 0
|-
| 1952-1953 || Canucks de Vancouver || WHL || 70 || 32 || 28 || 10 ||  || 216 || 3,08 ||  || 5 || 47 || 9 || 4 || 5 || 550 || 30 || 3,27 ||  || 0 || 4
|-
| 1953-1954 || Barons de Cleveland || LAH || 65 || 37 || 28 || 0 ||  || 204 || 3,14 ||  || 5 || 41 || 9 || 7 || 2 || 540 || 28 || 3,11 ||  || 0 || 0
|-
| 1954-1955 || Barons de Cleveland || LAH || 57 || 28 || 26 || 3 ||  || 204 || 3,58 ||  || 2 || 28 || 3 || 1 || 2 || 158 || 12 || 4,56 ||  || 0 || 0
|-
| 1955-1956 || Quakers de Saskatoon || WHL || 68 || 27 || 33 || 8 ||  || 239 || 3,43 ||  || 5 || 51 || 3 || 0 || 3 || 180 || 17 || 5,67 ||  || 0 || 0
|-
| 1956-1957 || Americans de Seattle || WHL || 68 || 35 || 27 || 6 ||  || 214 || 3,08 ||  || 4 || 4 || 6 || 2 || 4 || 358 || 20 || 3,35 ||  || 0 || 14
|-
| 1957-1958 || Cougars de Victoria || WHL || 67 || 18 || 47 || 2 ||  || 294 || 4,37 ||  || 2 || 10 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1958-1959 || Spokes de Spokane || WHL || 68 || 25 || 37 || 6 ||  || 269 || 3,89 ||  || 1 || 30 || 4 || 1 || 3 || 240 || 16 || 4 ||  || 0 || 0
|-
| 1959-1960 || Spokes de Spokane || WHL || 68 || 19 || 46 || 3 ||  || 300 || 4,41 ||  || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1959-1960 || Totems de Seattle || WHL || 1 || 1 || 0 || 0 || 60 || 2 || 2 ||  || 0 || 26 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

| 95 || 31 || 52 || 11 ||  || 355 || 3,76 ||  || 1 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Entraîneur 

|-
| 1960-1961 || Royals de Guelph || OHA || 48 || 30 || 9 || 9 || 
|-
| 1961-1962 || Royals de Guelph || OHA || 50 || 18 || 26 || 6 || 
|-
| 1965-1966 || Rangers de New York || LNH || 50 || 13 || 31 || 6 || Non qualifiés
|-
| 1966-1967 || Rangers de New York || LNH || 70 || 30 || 28 || 12 || Éliminés au  tour
|-
| 1967-1968 || Rangers de New York || LNH || 74 || 39 || 23 || 12 || Éliminés au  tour
|-
| 1968-1969 || Rangers de New York || LNH || 33 || 19 || 8 || 6 || Éliminés au  tour
|-
| 1969-1970 || Rangers de New York || LNH || 76 || 38 || 22 || 16 || Éliminés au  tour
|-
| 1970-1971 || Rangers de New York || LNH || 78 || 49 || 18 || 11 || Éliminés au  tour
|-
| 1971-1972 || Rangers de New York || LNH || 78 || 48 || 17 || 13 || Finalistes
|-
| 1972-1973 || Rangers de New York || LNH || 78 || 47 || 23 || 8 || Éliminés au  tour
|-
| 1973-1974 || Rangers de New York || LNH || 37 || 22 || 10 || 5 || Éliminés au  tour
|-
| 1974-1975 || Rangers de New York || LNH || 80 || 37 || 29 || 14 || Éliminés au  tour
|-
| 1976-1977 || Blues de Saint-Louis || LNH || 80 || 32 || 39 || 9 || Éliminés au  tour
|-
| 1981-1982 || Blues de Saint-Louis || LNH || 12 || 4 || 6 || 2 || Éliminés au  tour
|-
| 1982-1983 || Blues de Saint-Louis || LNH || 32 || 10 || 19 || 3 || Remplacé en cours de saison

Références 

Naissance en septembre 1926
Naissance à North Battleford
Joueur canadien de hockey sur glace
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Lions de Washington
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Ramblers de New Haven
Joueur des Mohawks de Cincinnati
Joueur des Canucks de Vancouver (WHL)
Joueur des Barons de Cleveland
Joueur des Quakers de Saskatoon
Joueur des Americans de Seattle
Joueur des Cougars de Victoria (WHL)
Joueur des Comets de Spokane
Joueur des Totems de Seattle
Gagnant du trophée Lester-Patrick
Champion de la Coupe Calder
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur des Rangers de New York
Entraîneur des Blues de Saint-Louis
Membre du Temple de la renommée du hockey
Gagnant de la Coupe George Leader
Trophée du gardien de but exceptionnel
Décès à 95 ans
Décès à West Palm Beach
Décès en février 2022